Frimberger ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Frimberger, deutscher Fußballspieler
 Johann Georg Frimberger (1851–1919), österreichischer Dialektdichter und Schriftsteller des Weinviertels